SAL steht für:
 Saarland
 Safety Assurance Levels
 SAL (Modellflug), Wurftechnik im Modellflug (engl.: 'side-arm-launch')
 Sal. Oppenheim, als Abkürzung für Salomon
 sterility assurance level, siehe  Sterilitätssicherheitsniveau
 Flughafen San Salvador nach dem IATA-Code 
 Scalable Application Language, eine Programmiersprache von Gupta Technologies
 SAL Heavy Lift, eine Schwergut-Reederei (vormals Schiffahrtskontor Altes Land)
 Scandinavian America Line, die Transatlantik-Dienste der dänischen Reederei DFDS
 Schule für Angewandte Linguistik, Sprachschule in der Schweiz
 Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie
 Seaboard Air Line Railroad, eine US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Shropshire, englische Grafschaft, Chapman-Code
 Signal Austausch Liste, Spezifikation in der Leittechnik
 Società Automobili Lombarda Vetture Esperia, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
  Société Astronomique de Lyon, bis 1931 unter dem Namen Société Astronomique du Rhône (SAR), gegründet 1881, Nutzer des Observatoriums in Saint-Genis-Laval nahe Lyon
 Society of Antiquaries of London, älteste antiquarische Gesellschaft der Welt
 Sonderausschuss Landwirtschaft, ein Komitee zur Vorbereitung der Tagungen des Landwirtschaftsministerrats der Europäischen Union
 Source-Code Annotation Language, eine Quellcode-Annotationssprache von Microsoft
 Structural Adjustment Loan, ein Darlehen zur Anpassung von vorhandenen Strukturen durch den IWF oder durch Privatbanken
 Suid-Afrikaanse Lugdiens, die afrikaanse Abkürzung für South African Airways
 Surface Air Lifted, eine internationale Beförderungskategorie für Postsendungen, die in der Abfolge Land-, Luft-, Landtransport preisgünstiger als  Lufttransport und schneller als Landtransport ist

SAL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Ägypten: Salum
 Deutschland: Saarland, Landesregierung und Landtag

Sal bezeichnet:
 Grupo Sal, südamerikanische Folkloregruppe
 Ruta de la Sal, Regatta im Mittelmeer
 Sal, historischer ungarischer Name der slowenischen Gemeinde Šalovci
 Sal (Auray), Nebenfluss des Auray in der Bretagne, Frankreich
 Sal (Don), Nebenfluss des Don in Russland
 Sal (Goa), Fluss im indischen Bundesstaat Goa
 Sal (Kap Verde), eine der Kapverdischen Inseln
 Sal (Recht), historischer Rechtsbegriff
 Salbaum (Shorea robusta), eine Pflanze aus der Familie der Flügelfruchtgewächse

Sal oder Sál ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Sal (* 1954), amerikanischer Künstler 
 Kari Sál (* 1993), polnische Jazzmusikerin
 Ramazan Sal (* 1985), türkischer Fußballspieler

sal steht für:
 Salish-Sprachen (ISO-639-2-Code)

Siehe auch:

 La Sal
 Saal
 Sahl
 Sall
 Salle
 Salz (lat. sal)
 Salii (lat. Plural von sal)

SAL